Speck of Gold kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Speck of Gold (album), een studioalbum van Afterlife
Speck of Gold (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk